TEC puede referirse a:

 Prefijo de Denominación para Profesionales Técnicos "TEC", al igual sucede por ejemplo con los "LIC" licenciados u otras profesiones del planeta. Generando un reconocimiento para el grupo de pertenencia sin que esto defina al sujeto pero lo identifique.
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), universidad de Costa Rica;
 Traumatismo craneoencefálico, alteración en la función neurológica;
 Terapia electroconvulsiva, tratamiento psiquiátrico; o
 Comisión de Ética de Texas (Texas Ethics Commission).
 Tocantinópolis Esporte Clube, club de fútbol brasileño.

Siglas